

Села:
 Новомар'ївка — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Новомар'ївка — Донецька область, Добропільський район
 Новомар'ївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новомар'ївка — Миколаївська область, Братський район
 Новомар'ївка — Харківська область, Близнюківський район

Селище:
 Новомар'ївка — Донецька область, Макіївська міська рада